Betuwelijn steht für

 die Bahnstrecke Elst–Dordrecht, eine Bahnstrecke für Personenverkehr zwischen Elst und Dordrecht in den Niederlanden
 die Betuweroute, eine fälschliche Bezeichnung der Bahnstrecke für Güterverkehr zwischen Rotterdam und Zevenaar in den Niederlanden; siehe auch Betuweroute#„Betuwelijn“ statt „Betuweroute“